Street Fighter 6 (яп. ストリートファイター6 Сутори:то Фаита: Сикудзу) — предстоящая видеоигра в жанре файтинг, разрабатываемая и издаваемая компанией Capcom. Игра запланирована к выпуску на 2023 год для Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Геймплей 
В игре будут представлены три основных игровых режима: Fighting Ground, World Tour и Battle Hub. Fighting Ground содержит локальные и сетевые бои, а также тренировочный и аркадный режимы, в которых геймплей 2D-файтинга схож с предыдущими играми серии, в которых два бойца используют различные атаки и специальные способности, чтобы нокаутировать противника. World Tour — это однопользовательский сюжетный режим, в котором настраиваемый аватар игрока исследует трёхмерное окружение с приключенческим геймплеем. Battle Hub — режим сетевого лобби, другие возможности которого будут представлены в будущем.

Основной геймплей Street Fighter 6 основан на Drive Gauge — системе, разработанной для поощрения творческого подхода игрока. Манометр может быть использован для пяти различных приёмов, и игрокам приходится выбирать, какому из них отдать предпочтение. Большинство механик системы Drive Gauge основаны на ранее существовавших механиках из предыдущих игр серии Street Fighter, таких как парирование, фокус-атака, EX-ход и т.д. В игре представлены два типа управления: "классическая" схема управления имеет шестикнопочное расположение и функционирует аналогично предыдущим играм, а "современная" схема управления назначает специальные приёмы на одну кнопку в сочетании с направленным вводом.

Использование нескольких суперкомбо возвращается прямиком из подсерии Street Fighter Alpha, считая вариацию Ultra Combo W из Ultra Street Fighter IV. Однако у каждого персонажа есть только три суперкомбо, основанные на их соответствующем уровне, например, Shinku Hadoken, Shin Hashogeki и Shin Shoryuken у Рю могут быть использованы только на уровне 1, 2 и 3 соответственно.

Персонажи 
Персонажи, выделенные жирным шрифтом, являются новыми для серии.

 Бланка
 Кэмми
 Чунь Ли
 Ди Джей
 Далсим
 Э. Хонда
 Гайл
 Джейми
 ДжейПи
 Джури
 Кен
 Кимберли
 Лили
 Люк
 Манон
 Мариса
 Рю
 Зангиев

Разработка 
14 февраля 2022 года Capcom разместила на своём сайте таймер с обратным отчётом под названием "Capcom Countdown", и новый анонс ожидался после того, как таймер завершит свой обратный отсчёт. 21 февраля того же года был анонсирован Street Fighter VI, в котором было заявлено о возвращении Рю и Люка, последний из которых впервые дебютировал в последнем "сезоне" загружаемого контента для Street Fighter V.

2 июня 2022 года на июньской презентации Sony State of Play был показан геймплейный трейлер игры. В трейлере были анонсированы режимы World Tour, Battle Hub и Fighting Grounds, было показано возвращение Чунь-Ли и представлены два новых персонажа по имени Джейми и Кимберли. Игра запланирована к релизу на 2023 год для Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а также в игре впервые появятся внутриигровые комментарии. Она разрабатывается на движке RE Engine, и по имеющимися данным, будет поддерживать кроссплатформенную игру и неткод отката.

Музыка 
Основная музыкальная тема игры называется «Not on the Sidelines», и спродюсирована GRP и рэперами Rocco 808 и Randy Marx. В официальном видеоклипе на песню также участвуют артисты Суми Осима и Бенни Диар, а режиссёром и монтажёром выступил Росс Харрис.

Примечания 

Компьютерные игры, выпуск которых запланирован на 2023 год
Компьютерные игры по алфавиту
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation 5
Street Fighter
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Кроссплатформенные компьютерные игры
Игры для Xbox Series X/S
Игры для Windows